Сан Антонио Дос има више значења:

 Сан Антонио Дос (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Дос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Дос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Антонио Дос (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио Дос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Антонио Дос (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Антонио Дос (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Антонио Дос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику